Yüan Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yuan Shui, vattendrag, Jiangxi, 
 Anyang He, vattendrag, Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar